Втора́я Бо́евская у́лица (название с конца XIX века) — улица в Восточном административном округе города Москвы на территории района Сокольники.

История 
Улица получила своё название в конце XIX века по фамилии купцов, известных московских благотворителей братьев Боевых, один из которых, Н. И. Боев, в 1890 году выделил средства на устройство и содержание Боевской богадельни — дома призрения для престарелых (построен в 1894 году; ныне здание занимает Московский городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом).

Расположение 
2-я Боевская улица, являясь продолжением 2-й Сокольнической улицы, проходит от улицы Барболина на северо-восток до Стромынского переулка, пересекая Бабаевскую и 1-ю Боевскую улицы. Нумерация домов начинается от улицы Барболина.

Примечательные здания и сооружения 
По нечётной стороне:
 д. 3 — Московский государственный лингвистический университет.

По чётной стороне:
 д. 8 — Сокольническая электрическая подстанция городских железных дорог (архитекторы М. К. Геппенер, А. Ф. Мейснер, 1990; ныне — электротяговая подстанция № 6).

Транспорт

Наземный транспорт 
По 2-й Боевской улице не проходят маршруты наземного общественного транспорта. Южнее улицы, на улице Матросская Тишина, расположены остановки «Завод СВАРЗ» и «Улица Матросская Тишина, д. 16» автобусного маршрута № 78, севернее, на улице Стромынке, — остановка «Клуб Русакова — театр Романа Виктюка» автобусных маршрутов № т14, т32, т41, 78, 265, 716, трамвайных маршрутов № 4л, 4пр, 7, 13, остановка «Социальный университет» автобусных маршрутов № т14, т32, т41, 78, 265, 716, остановка «Малая Остроумовская улица» трамвайных маршрутов № 4л, 4пр, 7, 13.

Метро 
 Станция метро «Сокольники» Сокольнической линии и станция метро «Сокольники» Большой кольцевой линии (соединены переходом) — западнее улицы, на Сокольнической площади.

Фотогалерея

См. также 
 Первая Боевская улица

Примечания

Ссылки 
 

Улицы Москвы, названные в честь людей